14. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 17. децембра 1961. до 4. јануара 1962. год. Победник турнира је био Лари Еванс.

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1961.
Шах у 1962.